Metsubushi (traduzindo: " destruir os olhos") é uma técnica ninja utilizada para cegar ou desorientar temporária ou provisóriamente um oponente, seja para se defender ou facilitar sua fuga.

Ao longo do tempo, diversas misturas foram testadas para compor o Metsubushi, como exemplo a pólvora, enxofre, pimenta, pedras, cinzas, venenos, entre outros. O que definia qual mistura usar era a missão, de acordo com o caráter e objetivo da mesma.

Como exemplo atual, os grupos de operações especiais, em suas técnicas de combate, utilizam-se das granadas "flashbang" com o mesmo objetivo que as Metsubushi foram desenvolvidas: desorientar, confundir, bloquear ou distrair potenciais ameaças.

Ligações Externas 

 Bujinkan Ryu Sui

Ninjutsu